Jo-Wilfried Tsonga era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Gaël Monfils ha sconfitto Vasek Pospisil con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Gaël Monfils (campione)
 David Goffin (semifinale)
 Denis Shapovalov (secondo turno)
 Grigor Dimitrov (secondo turno)

 Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
 Pablo Carreño Busta (primo turno)
 Filip Krajinović (semifinale)
 Ugo Humbert (primo turno)

Wild card 

  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)

 Gaël Monfils (campione)

Qualificati 

  Damir Džumhur (primo turno)
  Emil Ruusuvuori (secondo turno)

 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
 Enzo Couacaud (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2020